De Diamanten Kogel was een jaarlijkse literatuurprijs voor het beste spannende, oorspronkelijk Nederlandstalige boek uit Vlaanderen. In 2002 nam het Genootschap van Vlaamse Misdaadauteurs (GVM) met Bob Mendes en Henri-Floris Jespers het initiatief tot deze uitreiking. In mei 2017, kort na het overlijden van toenmalig juryvoorzitter Jespers, kondigde de VZW De Diamanten Kogel officieel het einde aan van deze boekenprijs. De Gouden Strop is de Nederlandse tegenhanger.

Laureaten

Vlaamse literatuurprijs]